Толсты́х — русская фамилия.

Известные носители
 
 Толстых, Андрей Игоревич (род. 1936) — российский математик (матем. физика), зав. отд. ВЦ РАН, профессор МФТИ.
 Толстых, Борис Леонтьевич (1936—2017) — советский государственный деятель.
 Толстых, Валентин Иванович (1929—2019) — советский и российский философ, лауреат Государственной премии СССР (1986).
 Толстых, Василий Павлович (1917—1995) — Герой Советского Союза.
 Толстых, Виктор Сергеевич (род. 1985) — российский футболист.
 Толстых, Владислав Леонидович (род. 1973) — учёный-юрист-международник, лауреат премии имени Ф. Ф. Мартенса (2016).
 Толстых, Игорь Михайлович (род. 1956) — украинский журналист и телевизионный менеджер.
 Толстых, Михаил Сергеевич (Гиви; 1980—2017) — командир ополченцев, полковник армии ДНР.
 Толстых, Николай Александрович (род. 1956) — советский и российский футболист и футбольный функционер.

См. также 
 Товстых
 Товстиади